Johann Francisci (1665?-1696) bölcsészdoktor
Francisci János (Ján Francisci) (1691-1758) besztercebányai orgonaművész
Francisci-Rimavský János (1822-1905) író, költő, politikus